Западен фронт е военен термин, използван през Първата и Втората световна война и представляващ териториите между Германия на изток и териториите на Съюзниците на запад (Великобритания и Франция). Тази въоръжена граница по време на военните действия се нарича фронт.

Също така съществува и понятието Източен фронт през Първата и през Втората световна война.

Западният фронт по време на Първата световна война 

От първите няколко месеца след началото на Първата световна война (избухнала през август 1914 г.) до последните няколко месеца от лятото на 1918 г., Западният фронт бива съставен от статична линия от окопи, разпространяваща се от крайбрежието на Северно море до Швейцарската граница. За да преминат противоположните линии на окопите, защитени с бодлива тел, и двете страни са принудени да използват огромна артилерия и десетки хиляди войници. Различните конфликти за преминаването на фронта траят до няколко месеца и с цената на хиляди жертви, страните подели в конфликта напредват едва няколко километра.

След като австралийците преминават към страната на Франция, сражаваща се на Западния фронт, губят стотици хиляди войници (виж Битка при Сома) – близо 80 000. Тези загуби са в резултат от недоброто планиране на битките.

Алпийският фронт, част от Западния фронт, е кампания, разиграваща се по проходите на Алпите между Италия и Австро-Унгария (подкрепяна от Германия).

Противници 
Основните противници, сражаващи се на Западния фронт са:
 на изток – Германия
 на запад – Съюзниците (Франция, Великобритания, а по-късно (1917) и САЩ).

Западният фронт по време на Втората световна война 
Западният фронт през Втората световна война заема почти същите географски части както по време на Първата световна война. По време на войната Западният фронт се отмества на запад – до Ла Манш, а после на изток - до т.н. Желязна завеса (термин, използван по време на Студената война. Въпреки кампаниите в Италия и Норвегия, те не сключени към Западния фронт, а само като кампании.

Западният фронт през Втората световна война е съставен от 3 фази:
 Първата фаза трае от септември 1939 до 1940 г. Започва със Странната война. Важните събития по време на първата фаза от Западния фронт са немските победи и капитулацията на Франция след неуспеха в Битката за Франция.
 Втората фаза трае от 1940 до лятото на 1944 г. През този период отново се наблюдават германските успехи и Западният фронт се премества до Ла Манш, обаче главните битки през нози период се наблюдават на Източния фронт - Съветската контраофанзива (виж Битка при Сталинград).
 Третата и финална фаза започва на 6 юни 1944 г. с Инвазията в Нормандия, където американските и канадски армии превземат крайбрежието на Нормандия. Резултатът от тази трета фаза е капитулацията на Нацистка Германия и победата на Съюзниците над Тристранния пакт.

Противници 
 на изток – Нацистка Германия
 на запад – Великобритания, САЩ, Канада и другите страни от Съюзниците.

Вижте също 
 Източен фронт (Втора световна война)